Warangal – miasto w Indiach
 Warangal – dystrykt w Indiach